Awakino River ist Teil der Bezeichnung folgender Flüsse in Neuseeland:

 Awakino River (Wairoa River), Fluss in der Region Northland
 Awakino River (Tasmansee), Fluss in der Region Waikato
 Awakino River (Waitaki River), Fluss in der Region Canterbury
 Awakino River East Branch, Fluss in der Region Canterbury
 Awakino River West Branch, Fluss in der Region Canterbury
 Little Awakino River, Fluss in der Region Canterbury